Bianka Zazzo (1915 - 2007), une psychologue française.
 René Zazzo (1910 - 1995), un psychologue français.